La demografia dei divorzi è lo studio dei fattori demografici che causano il divorzio.

Statistiche sui divorzi per paese/regione (ogni  abitanti/anno)

Metriche / statistiche

Note 

Diritto di famiglia
Famiglia
Divorzio